Список бульварів, вулиць, площ, провулків, проїздів, проспектів, тупиків, узвозів, шосе міста Дніпра.

Актуальні назви

Бульвари Дніпра

Вулиці Дніпра

Назви на 0 - 9

Назви на А

Назви на Б

Назви на В

Назви на Г

Назви на Д

Назви на Е

Назви на Є

Назви на Ж

Назви на З

Назви на І

Назви на К

Назви на Л

Назви на М

Назви на Н

Назви на О

Назви на П

Назви на Р

Назви на С

Назви на Т

Назви на У

Назви на Ф

Назви на Х

Назви на Ц

Назви на Ч

Назви на Ш

Назви на Щ

Назви на Ю

Назви на Я

Площі Дніпра

Провулки Дніпра

Проїзди Дніпра

Проспекти Дніпра

Тупики Дніпра

Шосе Дніпра

Інші топоніми Дніпра

Перейменування
Після встановлення у місті радянської влади величезну кількість вулиць і інших топонімів було перейменовано; наприклад, центральний Катерининський проспект 1923 р. було перейменовано на проспект Карла Маркса; саме місто було у 1926 р. перейменоване з Катеринослава на Дніпропетровськ. У сталінські часи багато топонімів отримали імена радянських діячів тієї епохи, але у 2-й половині 1950-х років їм було надано нові назви.

Список перейменованих у радянські часи топонімів (станом на 1991 рік)

Список перейменувань 1998 - 2014 
З набуттям Україною незалежності у 1991 році розпочався млявий процес точкових перейменувань топонімів Дніпропетровська.

У 2015-2016 рр. на виконання законодавства України щодо декомунізації близько 350 топонімів знову було перейменовано, частині повернули історичні назви. Саме місто було перейменовано з Дніпропетровська на Дніпро.

У квітні-травні 2022, у зв'язку з масштабним російським вторгненням, було перейменовано близько 50 топонімів, пов'язаних з Росією.

Перелік рішень місцевої влади щодо перейменувань:

міського голови -

 №882-р від 24.11.2015 р.
 №897-р від 26.11.2015 р.
 №71-р від 19.02.2016 р.

міської ради -

 №61/34 від 25.07.2018 р.
 №57/46 від 19.06.2019 р.
 №78/47 від 24.07.2019 р.
 №106/55 від 25.03.2020 р.
 №16/20 від 21.04.2022 р.
 №17/20 від 21.04.2022 р.
 від 11.05.2022 р.
 43/27 від 21.09.2022 р. (44 найменування)

обласного голови -

 №Р-223/0/3-16 от 19.05.2016 р.

Список перейменувань у 2015-2016 рр. (декомунізація)

Перейменування 2019 - 2020 рр.

Список перейменувань вулиць Дніпра 21.04.2022 (дерусифікація)

Список перейменувань вулиць Дніпра 11.05.2022

Список перейменувань вулиць Дніпра 29.06.2022

Список перейменувань вулиць Дніпра згідно рішення міськради від 21.09.2022 №43/27

Примітки 

Вулиці у Дніпропетровській області
Дніпро (місто)
Вулиці за містом України